

Toponymes 

Rivière à l'Ours peut désigner :

 Rivière à l'Ours, un affluent de la rivière des Outaouais coulant dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), dans la MRC Témiscamingue, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 46.24202 N; -77.96202 O.

 Rivière à l'Ours, un affluent de la rivière des Aulnaies (rivière Saguenay), coulant dans la municipalité de Saint-Ambroise, MRC Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 48.55339°N; -71.32878°O ;

 Rivière à l'Ours (ancien nom : rivière Bear), un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans la municipalité de l'Île d'Anticosti, MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 49.52972°N; -62.45778°O ;

 Rivière à l'Ours, un affluent de rivière Ashuapmushuan, coulant Lac-Ashuapmushuan, Saint-Félicien et Saint-Prime, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada ;

 Rivière à l'Ours, un affluent de la golfe du Saint-Laurent, coulant dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre, MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques de la confluence: 50.29833 °N; -63.05806°O.

Voir aussi 
 
 Rivière à l'Ours Ouest, un affluent de la rivière à l'Ours, coulant dans Havre-Saint-Pierre, dans la MRC de Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada
 

Homonymie d'hydronyme